Новодеревенская — топоним в России:

 Новодеревенская — деревня в Омутинском районе Тюменской области.
Новодеревенская — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.
Новодеревенская  — до 2004 г. название села Новодеревенское в городском округе «Южно-Сахалинск» Сахалинской области.

Улицы 
 Новодеревенская улица